Зимовниковское сельское поселение — муниципальное образование в Зимовниковском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — посёлок Зимовники, расстояние до Ростова-на-Дону составляет 295 километров.

История 
Населённые пункты, которые вошли в состав Зимовниковского сельского поселения были основаны во второй половине XIX века и в 1920-х годах. Хутор Кучман основали в 1783 году. В 1877 году появились жители на хуторе Горобцов, а в 1898 году – в селе Зимовники. Этот хутор был заселён частными коннозаводчиками – история сохранила их фамилии - Белоусовы, Безугловы, Копылковы. Состоятельные жители, по фамилиям Черевиченко, Челюскин, Тепчиев, Трегубов в начале XX века стали открывать на территории современного Зимовниковского сельского поселения свои торговые лавки. Здесь была аптека и постоялый двор. Первая мельница в Зимовниках была сооружена в 1904 году. В 1905 году был образован хутор Калмыцкий, который насчитывал 250 дворов. В 1908 году численность Зимовников составляет 21000 человек. Здесь проживали и бедные крестьяне, и зажиточные крестьяне, кулаки и помещики. В 1914 году была построена церковно-приходская школа, в которой обучаться надо было 4 класса. В 1920 году Зимовниковская волость с центром в селе Зимовники входила в Сальский округ. 

С наступлением 1924 года был заселён хутор Ильичев, а Донецкий хутор в 1926 году - бывшими жителями Белгорода. Во время Великой Отечественной войны Зимовниковский район был оккупирован с 7 августа 1942 года по 8 января 1943 года. Зимовниковский рынок заработал с 1943 года, постепенно начала вестись оптовая и розничная торговля. В январе 1973 года был открыт Мемориал Памяти погибшим во время Великой Отечественной войны. Стояновское урочище и Ильичёвское урочище здесь появились в 2002 году. Численность Зимовниковского сельского поселения составляет 18 тысяч человек. Здесь проживают русские, украинцы, чеченцы, цыгане, армяне, молдаване. Территория сельского поселения составляет 45 430 га, её пересекает река Малая Куберле.

Административное устройство 
В состав Зимовниковского сельского поселения входят:
 посёлок Зимовники
 хутор Донецкий
 хутор Ильичев
 хутор Майкопский

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Зимовниковского района